

Анатольська — селище, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Анатольська — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область